Pã — deus grego dos rebanhos e pastores
Pã (satélite) — lua de Saturno

Pan 
Peter Pan (2015) — filme
Chocolates Pan — empresa de doces do Brasil
 Jovem Pan — emissora de rádio AM brasileira
 Jovem Pan FM — emissora de rádio FM brasileira
Pan (Dragon Ball) — personagem

PAN 
 Jogos Pan-Americanos — cuja sigla é PAN
 Rede de área pessoal — ou PAN (Personal Area Network)
 Poliacrilonitrila — ou PAN, um polímero
 Banco PAN, o antigo Banco PanAmericano

Partidos políticos 
Partido Agrário Nacional (Brasil)
Partido dos Aposentados da Nação — extinto partido do Brasil
Pessoas–Animais–Natureza — partido político de Portugal
Partido Autonomista Nacional — partido político da Argentina
Partido de Ação Nacional (México) — partido político do México

Zoologia
Pan (género)  — em taxonomia, género composto pelo:
chimpanzé comum (Pan troglodytes);
 e bonobo (Pan paniscus).

Ver também 
Flauta de pã — instrumento musical

!Desambiguações mal formatadas